TKS peut désigner :
 TKS, Tecalemit-Kilfrost Sheepbridge Stokes, un procédé pour empêcher la glace de se former sur les avions en vol,
 TKS, un vaisseau spatial développé par l'Union soviétique pour le ravitaillement des stations spatiales militaires Almaz ;
 TKS, une chenillette de la Seconde Guerre mondiale.